Elmdale puede referirse a:
Elmdale, ciudad ubicada en el condado de Morrison.
Elmdale, ciudad ubicada en el condado de Chase.